Komisár ima več pomenov:
 človek s posebnimi pooblastili (npr. visoki komisar v kolonijah)
 komisar - vodja komisije 
 ljudski komisar - naziv za ministre v času Sovjetske zveze.
 politični komisar - skrbel za politično »vzgojo«
 V Italiji je policijski uradnik na čelu komisarijata, ki je lokalni odsek kvesture